Stéphane Walker, né le  à Sion, est un patineur suisse. Il est quintuple champion de Suisse (2013, 2014, 2016, 2017 et 2018).

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Lien externe 
 

Patineur artistique suisse
Sportif valaisan
Naissance à Sion
Naissance en décembre 1990